Karol VIII – król Szwecji 1438-1440, 1448-1457, 1464-1465, 1467-1470
 Karol VIII – król Francji 1483-1498